Fritz Flachberger ist der Name folgender Personen:

* Fritz Flachberger (Leichtathlet) (1912–1992), österreichischer Hochspringer
 Fritz Flachberger (Rallyefahrer) (1948–2014), österreichisch-namibischer Rallyefahrer